Parnas (jodendom), bestuurder van een joodse gemeente
 Parnas (metrostation), een metrostation in Sint-Petersburg, Rusland
 PARNAS, Partij van de Volksvrijheid, een politieke partij in Rusland